Tenisový turnaj WTA Polsat Warsaw Open 2010 se konal ve dnech 17. - 23. května v polském hlavním městě Varšavě na otevřených antukových dvorcích. Odměny činily 600 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 

V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Angelique Kerberová
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Polona Hercogová
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Iveta Benešová
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Tathiana Garbinová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Olga Govorcovová
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Čeng Ťie
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Marion Bartoliová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Klára Zakopalová
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Petra Martićová
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Gréta Arnová
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=LL
| RD1-team13= Andreja Klepačová
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení 
V závorce je kolo, ve kterém páry vypadly.

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2010
Warsaw Open
Sport v Polsku v roce 2010